Брэйнерд, Дэвид (1718—1747) — американский миссионер, проповедовавший христианство среди североамериканских индейцев.
  — американский аболиционист.